Mundos Oscilantes é o sexto livro de poesia da escritora brasileira Adalgisa Nery. 

Publicado pela editora José Olympio em 1962, a obra é um volume que reúne os cinco livros de poesia anteriores da autora, escritos entre 1937 e 1952, e outros poemas até então inéditos.

Em versos livres, os poemas de Mundos Oscilantes possuem basicamente três temas principais: a solidão, o desalento e a morte.

Livros de Adalgisa Nery
Livros de poesia do Brasil
Livros de 1962